Mont-Saint-Jean pode se referir a:
 Mont-Saint-Jean (Aisne)
 Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or)
 Mont-Saint-Jean (Sarthe)

Desambiguações de topônimos